UEG steht als Abkürzung für:

 Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer, Niedersachsen
 Umweltexpertengruppe beim Havariekommando des Bundes, siehe Havariekommando #Unabhängige Umweltexpertengruppe "Folgen von Schadstoffunfällen"
 Union-Elektricitäts-Gesellschaft, deutscher Bahnhersteller
 Union Européenne de Gymnastique, Europäische Turnunion
 untere Eingriffsgrenze, siehe Qualitätsregelkarte #Grenzwerte
 untere Explosionsgrenze, Mischungsverhältnis von Stoffen
 United European Gastroenterology

UeG steht als Abkürzung für:
 Überwachungsgeschwader, ehemalige Berufspilotenformation der Schweizer Luftwaffe

Abkürzung